Podsumowanie startów zespołu Williams w Formule 1.

Wyniki

Lata 1969-1976 
W latach 1969-1976 działał zespół Frank Williams Racing Cars.

Sezon 1977 
W 1977 roku zespół Frank Williams Racing Cars został przekształcony w zespół Williams Grand Prix Engineering. Jednak w sezonie 1977 nie skonstruował on jeszcze swojego bolidu.

Lata 1978-2020 
Od sezonu 1978 zespół Williams samodzielnie konstruuje bolidy.

Podsumowanie

Kierowcy 
Źródło: F1UltraStan: 27 grudnia 2020

|}

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Williams